Durch Dick und Dünn ist der Titel von
 Durch Dick und Dünn, deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 1951 von Theo Lingen
 Durch dick und dünn (1988), tschechoslowakischer Kriminalfilm von Jarouslav Soukop
 Durch dick und dünn (2001), deutsches Filmdrama von Martina Elbert
 Tommy Boy – Durch dick und dünn, US-Film (1995)
 Jake und McCabe – Durch dick und dünn, US-TV-Serie (1987–1992)
 Zwei durch dick und dünn, Italowestern (1974)
 Durch Dick und Dünn (1872), satirischer Reisebericht des US-amerikanischen Schriftstellers Mark Twain (Originaltitel: Roughing It)
Siehe auch:
Der Dicke und der Dünne